Vindobona est :

 une habitation celtique puis romaine à l'endroit de Vienne actuelle : Vindobona ;
 un bateau d'excursions : MS Vindobona ;
 un théâtre de cabaret à Vienne : Vindobona (théâtre) ;
 un train entre Berlin et Vienne : Vindobona (train) ;
 la première locomotive à vapeur sur la Semmeringbahn : SStB – Vindobona ;
 le nom de locomotives autrichiennes : KFNB – Vindobona et KFNB – Vindobona II bis Flora.